Horvat, hrvatsko prezime 
 Horvat (plemstvo), hrvatski plemićki rod 
 Ana Horvat, hrvatska književnica
 Aleksandar Horvat, hrvatski pravnik i pravaški političar, zagovornik parlamentarnog monarhizma i trijalizma
 Bela Horvat, mađarski pjesnik i književnik
 Branko Horvat, političar iz Vojvodine hrvatskog podrijetla
 Đurđica Horvat, hrvatska kiparica
 Hrvoje Horvat, ime više umjetnika, športaša i novinara
 Ivan Horvat, ime više književnika, dužnosnika, športaša i novinara
 Ivaniš Horvat, hrvatski ban iz 14. stoljeća
 Josip Horvat, ime više umjetnika, književnika, znanstvenika, političara i sportaša
 Lidija Horvat, hrvatska rukometašica
 Lidija Horvat-Dunjko, hrvatska operna pjevačica
 Pavao Horvat, zagrebački biskup iz 14. stoljeća
 Rudolf Horvat, hrvatski povjesničar, književnik i političar
 Stjepan Horvat, hrvatski zagonetač, novinar i publicist
 Vladimir Horvat, hrvatski katolički svećenik, filolog, prevoditelj, povjesničar i publicist
 Zlatko Horvat, hrvatski rukometni reprezentativac 

Vidi i:
 Horvati, naselje u sastavu Grada Zagreba
 Nagrada Ivo Horvat, nagrada za životno djelo